Златни гран при Шангаја 2019. је други од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2019. Одржан је 18. маја 2019. на стадиону Шангај у Шангају.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +8.

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Такмичење је одржано 18. маја 2019. године у 20:53 по локалном времну.

Ветар +0,9 м/с

Шангај | Осло | Јуџин | Монако | Лондон | Бирмингем | Цирих

400 м 
Такмичење је одржано 18. маја 2019. године у 20:15 по локалном времену.

Шангај | Стокхолм | Јуџин | Монако | Лондон | Бирмингем | Брисел

5.000 м 
Такмичење је одржано 18. маја 2019. године у 19:13 по локалном времену.

Шангај | Рим | Осло | Лозана | Цирих

110 м препоне 
Такмичење је одржано 18. маја 2019. године у 20:26 по локалном времену.

Ветар: +0,7 м/с

Шангај | Рим | Рабат | Јуџин | Лозана | Париз | Брисел

400 м препоне 
Такмичење је одржано 18. маја 2019. године у 19:04 по локалном времену.

Ветар: +0,2 м/с

Шангај | Стокхолм | Осло | Јуџин | Бирмингем | Париз | Цирих

Скок увис 
Такмичење је одржано 18. маја 2019. године у 18:39.

Шангај | Рим | Рабат | Лондон | Бирмингем | Париз | Цирих

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 18. маја 2019. године у 19:25 по локалном времену.

Шангај | Стокхолм | Рабат | Лозана | Цирих

Бацање копља 
Такмичење је одржано 18. маја 2019. године у 19:46 по локалном времену.

Шангај | Осло | Монако | Бирмингем | Цирих

Жене

100 м (ж) 
Такмичење је одржано 18. маја 2019. године у 20:06 по локалном времену.

Ветар -0,4 м/с

Шангај | Рим | Рабат | Лозана | Лондон | Париз | Брисел

400 м (ж) 
Такмичење је одржано 18. маја 2019. године у 19:36 по локалном времену.

Шангај | Рим | Рабат | Лозана | Лондон | Париз | Цирих

1.500 м 
Такмичење је одржано 18. маја 2019. године у 19:52 по локалном времену.

Шангај | Рим | Рабат | Монако | Лондон | Бирмингем | Цирих

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 18. маја 2019. године у 20:34 по локалном времену.

Шангај | Осло | Јуџин | Бирмингем | Цирих

Скок мотком 
Такмичење је одржано 18. маја 2019. године у 18:35 по локалном времену.

Шангај | Рим | Рабат | Лондон | Бирмингем | Париз | Брисел

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 18. маја 2019. године у 18:17 по локалном времену.

Шангај | Осло | Јуџин | Лозана | Цирих

Бацање копља (ж) 
Такмичење је одржано 18. маја 2019. године у 19:40 по локалном времену.

Шангај | Рим | Лозана | Лондон | Цирих

Остали резултати

Мушкарци

200 м

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења — сајт ИААФ
 Освојени бодови после 2. митинга

Златни гран при Шангаја
ИААФ Дијамантска лига 2019.